Sooner or Later (I Always Get My Man), nummer van Madonna.
 Sooner or Later (film), Amerikaanse televisiefilm uit 1997.